Udayana bezeichnet:

in der indischen Mythologie:

 Udayana (Mythologie), Sohn des Sahasranika, König von Vatsa aus der Monddynastie
 Beiname des Rishi Agastya 

Außerdem:
 Udayana (Philosoph), indischer Philosoph des 10. Jahrhunderts
 Udayana Warmadewa, König von Bali im 10. Jahrhundert
 Udayana-Universität, Universität in Denpasar auf Bali
 Kodam IX/Udayana, indonesischer Militärbezirk